Staszak ist der Familienname folgender Personen:

 Karla Staszak (* 1941), deutsche Politikerin
 Ray Staszak (* 1962), US-amerikanischer Eishockeyspieler